Чемпионат Люксембурга по футболу 2009/2010 — 96-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу. В турнире, проходящем со 2 августа 2009 года по 29 мая 2010 года принимают участие 14 клубов.

Клубы-участники

Итоговая турнирная таблица

Источники 
 Статистика на сайте RSSSF

2010/2011
Футбол в Европе в 2009 году
Футбол в Европе в 2010 году
Спорт в Люксембурге в 2009 году
Спорт в Люксембурге в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010